Scheggia ima više značenja:
 Scheggia, Arezzo
 Scheggia, Perugia